Kleinhenz ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Kleinhenz (1940–2015), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Karl von Kleinhenz (1864–1948), bayerischer Offizier
 Susanne Kleinhenz (1965–2018), deutsche Trainerin, Coach und Autorin